Al-Manar ( al-Manār, „Der Leuchtturm“) steht für:
 Al-Manar (Fernsehsender)
 Al-Manar (Zeitschrift), siehe Raschīd Ridā#Die Zeitschrift al-Manār